San Giovanni peut désigner:

 San Giovanni (métro de Rome), station de la ligne A du métro de Rome ;
 San-Giovanni-di-Moriani, commune française située de la Haute-Corse en France ;

Italie  

 San Giovanni a Piro, commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie ;
 San Giovanni al Natisone, commune italienne de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne ;
 San Giovanni Bianco, commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie ;
 San Giovanni del Dosso, commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie ;
 San Giovanni di Gerace, commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre ;
 San Giovanni Gemini, commune italienne de la province d'Agrigente, dans la région Sicile ;
 San Giovanni Ilarione, commune italienne de la province de Vérone dans la région Vénétie ;
 San Giovanni Incarico, commune italienne de la province de Frosinone dans la région Latium ;
 San Giovanni in Croce, commune italienne de la province de Crémone dans la région Lombardie ;
 San Giovanni in Fiore, commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre ;
 San Giovanni in Galdo, commune italienne de la province de Campobasso dans la région Molise ;
 San Giovanni in Marignano, commune italienne de la province de Rimini dans la région Émilie-Romagne ;
 San Giovanni in Persiceto, ville italienne de la ville métropolitaine de Bologne dans la région Émilie-Romagne ;
 San Giovanni la Punta, commune italienne de la province de Catane dans la région Sicile ;
 San Giovanni Lipioni, commune de la province de Chieti dans la région Abruzzes ;
 San Giovanni Lupatoto, commune de la province de Vérone dans la région Vénétie ;
 San Giovanni Rotondo, ville de la province de Foggia dans les Pouilles ;
 San Giovanni Suergiu, commune italienne de la province du Sud-Sardaigne, dans la région Sardaigne ;
 San Giovanni Teatino, commune de la province de Chieti dans la région Abruzzes ;
 San Giovanni Valdarno, commune de la province d'Arezzo en Toscane ;

Voir aussi